Генен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Генен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан